Nadporočnik je lahko naziv več vojaških činov v različnih obdobjih nemške vojaške zgodovine:
 Nadporočnik (Kaiserliche Heer)
 Nadporočnik (Reichswehr)
 Nadporočnik (Wehrmacht)
 Nadporočnik (Kriegsmarine)
 SS-Obersturmführer
 Nadporočnik (Volksarmee)
 Nadporočnik (Bundeswehr)
 Nadporočnik (Bundesmarine)

Glej tudi 

 Nadporočnik